Impfung (lateinisch imputare, „einschneiden, pfropfen“) bezeichnet in der Medizin und in den Naturwissenschaften verschiedene Verfahren:

 Impfung in der Medizin, die Verabreichung eines Impfstoffes mit dem Ziel, durch aktive oder passive Immunisierung vor einer übertragbaren Krankheit zu schützen
 COVID-19-Impfung in Deutschland
 Beimpfung, in der Biologie oder Mikrobiologie die Übertragung vermehrungsfähigen biologischen Materials auf einen Nährboden oder in ein Versuchstier
 Impfung (Chemie), das Einbringen von Kristallisationskeimen in unterkühlte Schmelzen oder übersättigte Lösungen
 Impfung der Schmelze, in der Metallurgie ein Verfahren der Schmelzbehandlung, beispielsweise bei der Gusseisenherstellung

Siehe auch:

 Impfkristall